

Acronimi
INRI o Titulus crucis – iscrizione apposta sopra la croce di Gesù crocifisso, acronimo per «Iesus Nazarenus Rex Iudeorum» («Gesù Nazareno re dei Giudei»)
INRI – acronimo dell'alchimia ermetica che sta per «Igne Natura Renovatur Integra» («la natura si rinnova interamente nel fuoco») riformulato da Fulcanelli

Cinema 
 I.N.R.I. (I.N.R.I. – Ein Film der Menschlichkeit) – film del 1923 diretto da Robert Wiene

Letteratura 
 I.N.R.I. (Behold the Man) – romanzo di Michael Moorcock

Musica 
 INRI – etichetta discografica italiana
I.N.R.I. –  album dei Sarcófago del 1987
 INRI – album degli Psyclon Nine del 2005

Note